Halfdan, auch Halvdan, ist ein in den skandinavischen Ländern gebräuchlicher männlicher Vorname.

Es ist der Name folgender Herrscher:
 Halvdan der Alte (um 762 – um 800), legendärer dänischer König
 Halfdan II. Haraldsson (um 777 – um 810), 804–810 König von Haithabu, Vater von Harald Klak
 Halvdan Svarte oder Halfdan der Schwarze (um 810 – um 860), norwegischer König 
 Halfdan Ragnarsson, 875–877 Wikingerkönig von Jórvík
 Halfdan II. (Jórvík), 902–910 König von Jórvík

Andere Namensträger sind:
 Halfdan Cleve (1879–1951), norwegischer Komponist 
 Halfdan Egedius (1877–1899), norwegischer Maler und Grafiker
 Halfdan Hendriksen (1881–1961), dänischer Politiker und Minister 
 Halfdan Kjerulf (1815–1868), norwegischer Komponist
 Halvdan Koht (1873–1965), norwegischer Außenminister (1935–1941)
 Halfdan T. Mahler (1923–2016), dänischer Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (1973–1988)
 Halfdan E (Nielsen) (* 1965), dänischer Komponist
 Halfdan Rasmussen (1915–2002), dänischer Dichter und Widerstandskämpfer
 Halvdan Sivertsen (* 1950), norwegischer Sänger